ДФК () — аматорський нідерландський футбольний клуб з міста Дордрехт, заснований 1883 року. Є дворазовим володарем Кубка Нідерландів (1914 і 1932).

Історія 
Спортивний клуб було засновано 1883 року і основною секцією була команда з крикету. У 1891 році була створена і футбольна секція, а клуб змінив назву на Dordrechtsche Cricket & Football Club. Через вісім років команда повністю стала футбольною, і була прийнята нинішня назва.

З 1905 року клуб грав у вищому дивізіоні країни аж до 1949 року. Найвищим досягненням стало здобуття Кубка Нідерландів в 1914 і 1932 роках, а також займала шість разів друге місце у 1905, 1912, 1913, 1916, 1924 та 1928 роках.

Коли професійний футбол був введений в Нідерландах у 1954 році, клуб приєднався до професійних ліг і став грати у Ерстедивізі, другому дивізіоні країни. Клуб грав там у період 1956—1962 і 1966—1972 років, між якими ненадовго вилітав у третій дивізії (1962—1966).

1972 року відбувся розкол між професіональною і аматорською командою, після чого профі стали виступати під назвою «Дордрехт» у Ерстедивізі, а команда ДФК залишилась на аматорському рівні, де виступає і донині.

Статистика виступів у вищому дивізіоні

Досягнення 
 Кубок Нідерландів:
  Володар (1): 1913/14, 1931/32
  Фіналіст (1): 1912/13, 1942/43

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Футбольні клуби Нідерландів
Футбольні клуби, засновані 1883
Засновані в Нідерландах 1883
1883 у нідерландському спорті